Audubon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Audubon Township (Illinois)
 Audubon Township (Iowa)
 Audubon Township (Minnesota)